Bij de United States Navy zijn twee soorten Virginiaklasse bekend:
 Virginiaklasse (slagschip) -  een klasse van vijf slagschepen, in dienst geweest tussen 1906-1907 en 1923
 Virginiaklasse (onderzeeboot) - nucleaire aanvalsonderzeeër op dit moment in actieve dienst